

Place Napoléon 
 Place Napoléon à Cherbourg-en-Cotentin
 Place Napoléon à La Roche-sur-Yon

Place Napoléon-Bonaparte 
 Place Napoléon-Bonaparte à Fontainebleau

Place Napoléon-III 
 Place Napoléon-III à Paris